Pour le dessin, voir Blague de Toto : La Tête à Toto.La Tête à Toto est une émission éducative française diffusée de 1996 à 1998 sur La Cinquième
.

 L'émission 
Destinée aux 2-5 ans, l'émission était diffusée tous les dimanches à 8h00 , puis tous les mercredis à 8h30 à partir de .

Des personnages de cirque présentaient différentes séquences éducatives ainsi que des séries d'animation.

 Séries d'animation 
 Badaboum et Garatoi Le soleil est une girafe jaune Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce ? : Histoire à écouter Voir aussi 
 Articles connexes 
 Ça tourne Bromby''
 La Cinquième

Notes et références 

Émission de télévision destinée à la jeunesse en France
Émission diffusée sur La Cinquième
Émission de télévision créée en 1996
Émission de télévision disparue en 1998